Errante ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Errante (1760–1821), italienischer Maler
 Sophie Errante (* 1971) französische Politikerin